

Anno 
 1870 – (MDCCCLXX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1870 a.C.
 Anni 1870 – decennio che comprende gli anni dal 1870 al 1879 inclusi 
 Anni 1870 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1879 a.C. al 1870 a.C. inclusi.

Matematica 
 1870 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1870 Glaukos – asteroide troiano di Giove del campo troiano